

Aggettivo
 Amor cortese
 Lirica cortese
 Romanzo cortese

Persone
 Cortese (dal IV sec.) – famiglia italiana che si diffuse nel Mediterraneo, Europa e Americhe.
 Alessandro Cortese (1940-2007) – filosofo, docente e traduttore italiano
 Alessandro Cortese (1460-1490) – umanista italiano
 Alessandro Cortese de Bosis, o De Bosis (1926) – ex diplomatico e scrittore italiano
 Cristoforo Cortese (XIV secolo–XV secolo) – miniatore e pittore italiano
 Dan Cortese (1967) – attore e conduttore televisivo statunitense
 Domenico Tarcisio Cortese (1931-2011) – vescovo cattolico italiano
 Edgardo Cortese (1897-1918) – militare italiano, insignito della medaglia d'oro al valor militare
 Eduardo Cortese, o Edoardo (1856-1918) – pittore italiano
 Elvira Cortese (1910-1982) – attrice italiana
 Ernesto Cortese – regista italiano, padre del doppiatore Marcello
 Ersilia Cortese (1529-1587?) – letterata italiana del Rinascimento
 Fabrizio Maria Cortese (...) – regista e sceneggiatore italiano
 Filippo Cortese (1838-1889) – compositore, organista, direttore d'orchestra e maestro di cappella italiano
 Francesco Cortese (1802-1883) – medico italiano
 Franco Cortese (1903-1986) – pilota automobilistico italiano
 Gaetano Cortese (1942) – diplomatico e ambasciatore italiano
 Genevieve Nicole Cortese (1981) – attrice statunitense
 Giulio Cortese (1530 circa-1598) – poeta e filosofo italiano
 Giulio Cesare Cortese (1570-1640) – poeta italiano
 Giuseppe Cortese (1908-1978) – medico, insegnante e politico italiano
 Gregorio Cortese (1483-1548) – cardinale italiano
 Guido Cortese (1908-1964) – avvocato e politico italiano
 Isabella Cortese (...–fl. 1561) – medico e scrittrice italiana
 Leonardo Cortese, noto anche con lo pseudonimo di Leo Passatore (1916-1984) – attore, regista e doppiatore italiano
 Lucio Cortese (1941) – fisarmonicista e compositore italiano
 Ludovico Cortese (XIII secolo-...) – cardinale italiano
 Luigi Cortese (1899-1976) – compositore italiano
 Marcello Cortese (1961) – doppiatore italiano, figlio del regista Ernesto
 Marino Cortese (1938) – politico italiano
 Michele Cortese (1935) – politico italiano
 Michele Cortese (1985) – cantautore italiano
 Nino Cortese (1896-1972) – storico e accademico italiano
 Paolo Cortese (1827-1876) – politico italiano
 Pasquale Cortese (1901-1973) – medico e politico italiano
 Pier Cortese, all'anagrafe Piervincenzo Cortese (1977) – cantante italiano
 Placido Cortese (1907-1944), religioso e presbitero italiano
 Riccardo Cortese (1986) – cestista italiano
 Salvatore Cortese (1933-2007) – inventore italiano
 Sandro Cortese (1990) – motociclista tedesco
 Shane Cortese (1968) – attore neozelandese
 Tito Cortese (1933) – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Valentina Cortese (1923-2019) – attrice teatrale e cinematografica italiana
 Vinicio Cortese (1921-1944) – militare e partigiano italiano

Vini e vitigni
 Cortese – vitigno
 Cortese dell'Alto Monferrato	
 Cortese dell'Alto Monferrato frizzante	
 Cortese dell'Alto Monferrato spumante
 Cortese di Gavi
 Cortese di Gavi frizzante
 Cortese di Gavi Spumante
 Colli Tortonesi Cortese
 Garda Cortese
 Monferrato Casalese Cortese
 Oltrepò Pavese Cortese
 Piemonte Cortese
 Piemonte Cortese spumante

Altro
 Cratere Cortese – cratere sulla superficie di Venere
 Galleria Raffaella Cortese – galleria d'arte contemporanea di Milano
 Girone il Cortese – poema in ottave di Luigi Alamanni
 Villa Cortese – comune italiano della città metropolitana di Milano, in Lombardia